Die Tianjin Open 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Tianjin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand zur gleichen Zeit mit den Turnieren in Linz und in Hongkong vom 9. bis 15. Oktober 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tianjin Open 2017 fand vom 7. bis 8. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Tianjin